Katsidis ist der Familienname folgender Personen:

Michael Katsidis (* 1980), australischer Boxer
Stathi Katsidis (1979–2010), australischer Jockey